Greet Hofmans (1894-1968), Nederlands alternatief behandelaar
Gunther Hofmans (1967), Belgisch voetballer
Lode Hofmans, Belgisch politicus
Milan Hofmans (1971), Nederlands schrijver en fotograaf
Tom Hofmans (1966), Belgisch atleet
Victor Hofmans (1994), Belgisch atleet

Zie ook 
 Hof(f)man(n) (doorverwijspagina)